En karthagisk gruppe erobrede ca. 564 f.kr. den vestlige del af Sicilien og plyndrede og uddrev hellenerne (grækerne). Efter ca. 300 års krig mellem Karthago og hellenerne, søgte hellenerne hjælp fra Rom. Romerne så rent taktisk på sagen og mente, at Karthago sikkert ville bruge Sicilien som en bro til Romerriget for at udrydde dem. Rom valgte at hjælpe hellenerne.

I år 264 f.Kr. begyndte krigen med et stort søslag ved Sicilien, så kom krigen til Karthagos kyster og endelig til den romerske kyst. Rom vandt krigen 241 f.Kr., og det medførte, at Rom blev stormagt i Middelhavet.

Puniske krige